A Traidora (em espanhol: La Traidora) é uma telenovela venezuelana, produzida e dirigida pela extinta produtora Marte Television em 1991 e inicialmente difundida pela rede Venevisión em 1991 e 1992. É uma história original do escritor e produtor Humberto "Kiko" Olivieri.

Os protagonistas são Alba Roversi e Pedro Lander, e com a participação antagónica de Nohely Arteaga.

Actualmente, este prémio foi atribuído à Melly Santos a partir de 2 de julho de 2018.

Em Portugal, a novela foi exibida na RTP1 em 1995.

Sinopse 
No coração da Floresta Amazónica, dois inimigos muito diferentes, de classes sociais diferentes e com valores diferentes, tornam-se amantes, odiando-se e amando-se um ao outro ao mesmo tempo.

Os dois inimigos são Valeria Montoya (Alba Roversi), presidente da Trekom, uma empresa mineira que extrai metais na Amazónia, e Morel (Pedro Lander), um médico que luta pelos direitos dos índios.

Valeria será traída pela sua prima Dayana Montoya (Nohely Arteaga), uma mulher ambiciosa e psicopata que, em segredo, traiu um plano para a retirar da presidência da Trekom e assumir o negócio da família.

Para concretizar o seu plano, Dayana ordena a queima de uma aldeia indígena que se encontrava no caminho do grande projecto mineiro da empresa na Amazónia. Neste incêndio, Alaila, filha de Morel, morre. Ela vai acreditar que foi Valéria quem deu a ordem para matar os aborígenes.

A Traidora é uma história de amor, luxúria, traição e vingança.

Elenco 

 Alba Roversi (Valeria Montoya)
 Nohely Arteaga (Dayana Montoya)
 Pedro Lander (Morel / Leonardo Castañeda)
 Julio Pereira (Luis Alfredo)
 Tony Rodríguez (Benjamín Montoya)
 Loly Sánchez (Sara Montoya)
 Lourdes Valera (Sofía Maldonado Mendonza)
 Rodolfo Drago (Humberto)
 Gladys Cáceres (Lorena)
 Manuel Salazar (Guaraco)
 Verónica Doza (La Bachaca)
 Patricia Nogueira (Michele)
 Xiomara Blanco (Cartagena)
 Verónica Ortíz (Ibelice)
 José Luís García (Augusto)
 Zamira Segura (La Johnson)
 Miguel Ferrari (Fragachan)
 José Ángel Ávila (Jairo)
 Beatriz Fuentes (Imalay)
 Aldo Zaia (Jhonhy)
 María Eugenia Pereira (Génesis Montoya)
 Roxana Chacón
 José Félix Cárdenas
 Natalia Fuenmayor
 Nirbeida Vielma
 Mirtha Pérez
 Maggie Sanoja
 Amílcar Marcano
 Lisbeth Manrique
 Oscar Campos
 Oscar Abad
 José Della Morte
 Yollety Cabrera
 Yuris Backac

Ligações externas 

 Resumo de A Traidora (em espanhol)
 Entrada de A Tradoira
 Música de A Traidora

Telenovelas da Venezuela